«Saint-Marcel» puede referirse a:

Toponimia

Canadá 
Quebec
 Saint-Marcel, municipio del municipio regional de condado de L'Islet en Chaudière-Appalaches.
 Saint-Marcel-de-Richelieu, antes Saint-Marcel, municipio del MRC de Les Maskoutains en Montérégie Este.

Francia 
 Saint-Marcel, comuna de Ain.
 Saint-Marcel, comuna de Ardenas.
 Saint-Marcel, comuna de Eure.
 Saint-Marcel, comuna de Indre.
 Saint-Marcel, comuna de Meurthe y Mosela.
 Saint-Marcel, comuna de Morbihan.
 Maquis de Saint-Marcel, maquis de la Segunda Guerra Mundial.
 Saint-Marcel, comuna de Alto Saona.
 Saint-Marcel, comuna de Saona y Loira.
 Saint-Marcel, comuna de Saboya.
 Saint-Marcel, antigua comuna de Aveyron, ahora en Conques y Sénergues.
 Saint-Marcel, antigua comuna de Isère, ahora rapartida entre Barraux, Chapareillan y Sainte-Marie-du-Mont.
 Saint-Marcel, antigua comuna de Lot y Garona, ahora en Penne-d'Agenais.
 Saint-Marcel-Campes, comuna de Tarn.
 Saint-Marcel-d'Ardèche, comuna de Ardèche.
 Saint-Marcel-de-Careiret, comuna de Gard.
 Saint-Marcel-de-Félines, comuna de Loira.
 Saint-Marcel-d'Urfé, comuna de Loira.
 Saint-Marcel-du-Périgord, antes Saint-Marcel, comuna de Dordoña.
 Saint-Marcel-en-Marcillat, comuna de Allier.
 Saint-Marcel-en-Murat, comuna de Allier.
 Saint-Marcel-l'Éclairé, comuna de Ródano.
 Saint-Marcel-lès-Annonay, comuna de Ardèche.
 Saint-Marcel-lès-Sauzet, comuna de Droma.
 Saint-Marcel-lès-Valence, comuna de Droma.
 Saint-Marcel-Paulel, comuna de Alto Garona.
 Saint-Marcel-sur-Aude, comuna de Aude.
 Espaly-Saint-Marcel, comuna de Alto Loira.
 Marigny-Saint-Marcel, comuna de Alta Saboya.
 Saint-Marcel, barillo de Marsella en Bocas del Ródano.
 Faubourg Saint-Marcel, barillo de Paris.
 Bulevar Saint-Marcel.
 Saint-Marcel, estación del metro de París.

Guayana Francesa 
 Monte Saint-Marcel.

Italia 
 Saint-Marcel, comuna del Valle de Aosta.
 Valle de Saint-Marcel.